Música
 "Something New (canção de Girls Aloud)"
 "Something New (canção de Zendaya)"
 Something New (EP), de Kim Tae-yeon

Cinema
 Something New (filme), com Sanaa Lathan e Simon Baker